Bellefonte (Arkansas)
Bellefonte (Delaware)
Bellefonte (Kentucky)
Bellefonte (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos